

Катково — село, Рубцовський район, Алтайський край
 Катково — присілок, Топкинський округ, Кемеровська область